Wendelborn ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Wendelborn (* 1935), deutscher, evangelisch-lutherischer Theologe und Politiker (CDU).
 Helmut Wendelborn (1926–2003), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)